Shariatmadari (auch Schariatmadari) bezeichnet:

 Hasan Shariatmadari, iranischer Oppositionspolitiker
 Hossein Shariatmadari, Chefredakteur der ultrakonservativen Zeitung Keyhan und Repräsentant des iranischen Revolutionsführers
 Kasem Schariatmadari